Coubillier ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Coubillier (1873–1947), deutscher Fotograf
 Friedrich Coubillier (1869–1953), deutscher Bildhauer und Professor